Ýokary Liga (2004) – 12. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Turkmenistanie. W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn, grając systemem kołowym w 4 rundach. Tytułu nie obroniła drużyna Nisa Aszchabad. Nowym mistrzem Turkmenistanu został zespół Nebitçi Balkanabat. Tytuł króla strzelców zdobył Berdi Şamyradow, który w barwach klubu HTTU Aşgabat strzelił 19 goli.

Zespół Garagum Türkmenabat wycofał się z rozgrywek z powodu kłopotów finansowych.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Ýokary Liga

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Turkmenistanie
2004 w piłce nożnej
Turkmenistan w XXI wieku